Елисей — мужское имя древнееврейского происхождения. Официальное русское крестильное имя. Происходит от древнееврейского имени Элиша ( — «бог — спасение»).

Известные носители 
 Елисей — вариант написания имени Еноха (сына Иареда).
 Елисей — библейский пророк.
 Елисей — один из проповедников христианства в Кавказской Албании.
 Елисей — новгородский тысяцкий

 Елисей Лавришевский (ум. 1250) -- преподобный, основатель Лавришевского мужского монастыря.
 Елисей Плетенецкий — архимандрит Киево-Печерской лавры.
 Елисей Сумский — русский православный святой, преподобный

 Елисей (Ганаба) — архиепископ Гаагский и Нидерландский (с 2017)
 Елисей (Иванов) — митрополит Изюмский и Купянский (2012—2022)
 Елисей (Фомкин) — епископ Урюпинский и Новоаннинский (с 2012)

Вымышленные носители 
 Королевич Елисей — один из персонажей «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина, жених главной героини.

Примечания

См. также 
 Елисеев
 Елиса

Мужские имена